Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2022 проводился в городе Женева (Швейцария) на арене Curling Club Trois-Chêne c 23 по 30 апреля 2022 года. Турнир проходил в 14-й раз.

В чемпионате принимали участие 20 команд.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) сборная Шотландии (Ив Мюрхед / Бобби Лэмми; для каждого из них титул чемпиона был завоеван впервые), победившая в финале сборную Швейцарии (Алина Пец / Свен Михель). Бронзовые медали завоевала сборная Германии (Пиа-Лиза Шёлль / Клаудиус Харш; первые медали сборной Германии на чемпионатах мира среди смешанных пар).

Официальный хештег чемпионата: #WMDCC2022 .

Одновременно и на той же арене проходил Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2022.

Квалификация 
Следующие страны получили квалификацию для участия в этом чемпионате:

Примечание. Квалификационный турнир к чемпионату мира по кёрлингу среди смешанных пар 2022, который должен был проводиться в январе 2022 года,  был отменён. Комиссия по проведению соревнований Всемирной федерации кёрлинга приняла решение уменьшить количество команд чемпионата до 16.

Отмена участия сборной России 
В рамках реакции международного спорта на российское вторжение в Украину 28 февраля 2022 Всемирная федерация кёрлинга инициировала процедуру исключения Российской федерации кёрлинга из чемпионата по кёрлингу среди смешанных пар 2022 года до 3 марта. В своем заявлении Всемирная федерация кёрлинга указала:

4 марта 2022 года Всемирная федерация кёрлинга объявила об исключении Федерации кёрлинга России из чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных пар 2022 года. Их освободившееся место было предложено Испании, которая согласилась.

Отказ от участия сборной Китая 
Из-за продолжающихся ограничений на поездки, связанных с пандемией COVID-19, Китай решил отказаться от участия в турнире. Их сборную заменила сборная Дании.

Мировой рейтинг 
Рейтинг Всемирной федерации кёрлинга учитывает и показывает достижения всех членов-ассоциаций. Рейтинги и количество баллов национальных смешанных парных сборных по итогам сезона 2020—2021:

Формат турнира 
На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 2 группы (A, B) по 10 команд, где играют между собой по круговой системе в один круг. Команды ранжируются по количеству побед, при равном количестве побед у двух команд они ранжируются по результату матча между собой, у трёх и более команд — по среднему значению тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, выше располагается команда с меньшим значением). Затем 6 команд (3 лучшие из каждой группы) проходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: два четвертьфинала (в них встречаются «наперекрест» команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места), полуфиналы (в них встречаются победители четвертьфиналов с командами, занявшими в группах 1-е места), матч за 3-е место и финал. В итоговой классификации команды, не попавшие в плей-офф, ранжируются по месту занятому в группе, а при одинаковом месте в группе — по ТБД (DSC).

Время начала матчей указано местное (UTC+2).

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Составы команд 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф (1-е место — в полуфиналы, 2-е и 3-е место — в четвертьфиналы)
  Проходят в отбор за право остаться в высшей лиге (Relegation Playoff) (команды, занявшие 8-е и 9-е места в группе)
  Проходят в квалификационный турнир по отбору на чемпионат мира 2023 (команды, занявшие 10-е места в группе)

Отбор за право остаться в высшей лиге (Relegation Playoff) 
Встречаются «наперекрест» команды, занявшие в группах 8-е и 9-е места, выигравшие квалифицируются на следующий чемпионат мира, проигравшие отправляются в квалификационный турнир.

29 апреля, 9:00

Команды Республики Корея и Англии квалифицировались на следующий чемпионат мира, команды Испании и Финляндии вышли в квалификационный турнир к следующему чемпионату мира.

Плей-офф

Четвертьфиналы 
29 апреля, 9:00

29 апреля, 12:30

Полуфиналы 
29 апреля, 16:00

29 апреля, 19:30

Матч за 3-е место 
30 апреля, 10:00

Финал 
30 апреля, 14:00

Статистика

5 лучших игроков среди женщин и мужчин 
Среднее качество бросков (в процентах) по окончании группового этапа

Итоговая классификация 

  Проходят в квалификационный турнир по отбору на чемпионат мира 2023

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2022

2022
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Женеве
Апрель 2022 года
Кёрлинг